Adelaide Augusta Câmara, melhor conhecida como Aura Celeste (Natal, 11 de janeiro de 1874 - Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1944) foi uma suposta médium, poeta, conferencista, contista e educadora espírita brasileira.

Biografia 
De religião protestante, veio para a então capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns amigos, que a indicaram para lecionar no Colégio Ram Williams. Após algum tempo, organizou, em sua própria residência, um curso primário, onde alfabetizou diversos nomes de futuro destaque no meio político e social do país. 

Neste período, em 1898, manifestaram-se as suas faculdades mediúnicas. Sob a orientação de Bezerra de Menezes, iniciou os trabalhos como médium psicógrafa no Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira. Pouco depois, como médium auditiva, entregou-se à divulgação da doutrina espírita, fazendo palestras e receitando, o que lhe trouxe projeção nacional. 

Após a morte de Bezerra de Menezes (1900), a médium aproximou-se de Inácio Bittencourt, passando a colaborar no Círculo Espírita Cáritas.

Casou em 1906, período em que se afastou da divulgação ativa nos Centros. Em sua residêcia, entretanto, continuou o trabalho de psicografia, trazendo à luz a obra "Do Além", em 21 fascículos, e "Orvalho do Céu", as quais assinou com o pseudônimo "Aura Celeste". 

Em 1920, retornou às tribunas e aos trabalhos mediúnicos, voltando a atender os tratamentos espirituais, sob a influência do médico espiritual, Dr. Joaquim Murtinho. Os seus biógrafos referem que, além das faculdades de incorporação, audição, vidência, psicografia, cura e intuição, a médium ainda possuía a da bilocação, sendo referidas curas em diversos pontos do país, como Juiz de Fora e Corumbá.

Em 1924, voltou-se para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Após três anos de esforços, o confrade João Carlos de Carvalho, que estava a angariar donativos e meios para a fundação de uma instituição para os mesmos fins, entregou-lhe a lista para que a médium obtivesse novas contribuições. Poucos dias depois, Carvalho faleceu, deixando a médium ne posse da lista e dos recursos arrecadados. Meses mais tarde, o proprietário da Casa Lopes, que iniciara o estudo da doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos, sendo informado pela médium de que esta possuía uma lista com alguns donativos para esse fim. Unindo esforços, alugaram uma casa no bairro de Botafogo, aí instalando, em 13 de março de 1927, o Asylo Espírita João Evangelista, sendo ela a sua primeira diretora, função que exerceu à data de sua morte.

Obra 
Como autora, deixou diversas obras de cunho lítero-doutrinário, em prosa e verso, geralmente assinadas com o seu pseudônimo. Entre as quais destacam-se:

 Vozes d'Alma (versos)
 Sentimentais (versos)
 Aspectos da Alma (contos)
 Palavras Espíritas (palestras)
 Rumo à Verdade
 Luz do Alto

Publicou diversos artigos doutrinários e poesias de sua lavra em jornais e revistas espíritas.

Bibliografia 
 WANTUIL, Zêus. Grandes Espíritas do Brasil. Rio de Janeiro: FEB. p. 65.

Escritores espíritas do Brasil
Médiuns do Brasil
Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)
Mortos em 1944
Parapsicologia